Et cetera, een Latijnse uitdrukking voor "enzovoorts"
 Etcetera, een tijdschrift voor podiumkunsten
 Etcetera-Worldofbike, een Griekse wielerploeg
 Etcetera Records, een Nederlands platenlabel voor klassieke muziek